Susan Kelechi Watson (ur. 11 listopada 1981 w Nowym Jorku) – amerykańska aktorka, która wystąpiła m.in. w filmie Cóż za piękny dzień i serialu Tacy jesteśmy.

Filmografia

Filmy

Telewizja

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańskie aktorki filmowe
Amerykańskie aktorki telewizyjne
Urodzeni w 1981
Ludzie urodzeni w Nowym Jorku